Вуєк () — польське та українське прізвище.

 Станіслав Вуєк — перший магістр колегіуму єзуїтів у Луцьку
 Якуб Вуєк — ректор колегіуму єзуїтів у Львові.

Див. також 
 Вуйко, вуй

Польські прізвища
Українські прізвища